Un casier désigne généralement un réceptacle de rangement.

 Martin Casier (1987-), un député au Parlement bruxellois et au Parlement de la Communauté française de Belgique.
 Robert Casier (1924-2010), hautboïste français.

 Casier, une commune italienne dans la province de Trévise en Vénétie.

Casier peut aussi désigner :
 casier judiciaire, un relevé des condamnations prononcées contre quelqu’un ;
 casier, un piège utilisé par les pêcheurs professionnels.